Grand County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Grand County (Colorado)
 Grand County (Utah)